Toponímia:
 Duarte (Califòrnia), ciutat dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Pic Duarte, cim més alt de la República Dominicana i de tot el Carib
 Província de Duarte, província del nord-est de la República Dominicana 
 Biografies:
 Abílio Duarte (1931 – 1996), dirigent nacionalista capverdià i un dels primers polítics del país després de la seva independència
 Àngel Duarte i Montserrat (Barcelona, 1957), catedràtic d'història contemporània de la Universitat de Girona, especialitzat en temes de republicanisme i federalisme
 António Júlio Duarte (Lisboa, 1965), fotògraf portuguès
 Bela Duarte, artista de Cap Verd, nascuda a l'illa de São Vicente 
 Carles Duarte i Montserrat (Barcelona, 1959), poeta, lingüista i polític català
 Carlos Manuel Duarte Quesada (Lisboa, 27 de juliol de 1960) és un científic espanyol, especialitzat en el camp de l'oceanografia
 Eva Duarte de Perón (1919-1952), Primera Dama de l'Argentina i segona esposa del president Juan Domingo Perón
 Fabio Duarte Arévalo (Facatativá, Cundinamarca, 1986), ciclista colombià, professional des del 2007
 Fausto Duarte (Praia, 1903 – Lisboa, 1953), escriptor capverdià
 Francisco Ayala García-Duarte (Granada, 1906 - Madrid, 2009), advocat i escriptor espanyol
 Francisco José Duarte Isava, matemàtic, astrònom, enginyer, cartògraf i funcionari públic veneçolà
 Jaime Duarte (Lima, 1955), futbolista peruà de la dècada de 1980
 Joaquim dos Santos Duarte (Olivença, 1801 - ?, 1855), compositor i intèrpret de piano, orgue, arpa i clarinet
 José Napoleón Duarte Fuentes (San Salvador, 1925 - 1990), president d'El Salvador entre 1980 i 1982, i entre 1984
 Juan Pablo Duarte (Santo Domingo, 1813 — Caracas, 1876), polític dominicà
 Júlio Duarte Langa (1927), cardenal de l'Església catòlica, arquebisbe del bisbat de Xai-Xai (1976 - 2004)
 Lacy Duarte (Salto, 1937 – Montevideo, 2015), artista visual uruguaiana
 Leonora Duarte (Països Baixos espanyols, 1610 - Anvers, 1678), compositora i música flamenca d'origen jueu
 Nicanor Duarte Frutos (Coronel Oviedo, 1956), polític de Paraguai, president de la República (2003 - 2008)
 Óscar Duarte (Nicaragua, 1989), futbolista de Costa Rica que juga com a defensa
 Rubén Duarte Sánchez (Almeria, 1995), futbolista andalús que juga com a lateral esquerre 
 Vera Duarte (1952), activista pels drets humans, ministra i política del Cap Verd